Dienstonderscheiding van de Landweer, een onderscheiding voor vrijwilligers in de Landweer in het Groothertogdom Mecklenburg-Schwerin
 Dienstonderscheiding voor de Landweer (Mecklenburg-Strelitz), een onderscheiding voor vrijwilligers in de Landweer in het Groothertogdom Mecklenburg-Strelitz